

Населені пункти та їхні частини
 Марилін — село в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Марилін — село в гміні Дравсько Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Марилін — частина села Сьрудбоже в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки